Скайлер Николь (; род. 12 апреля 1995, Орландо, США) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась 12 апреля 1995 года в Орландо, штат Флорида, США. Когда была подростком, переехала в Айову. Выросла в однополой семье (у неё две матери).

Работала стриптизёршей.

Лишилась девственности в 15 лет.

Карьера в порнофильмах 
Дебютировала в порно в 2013 году.

Любимая поза в сексе — поза на коленях.

В 2017 году номинирована на премию AVN Awards («Лучшая сцена группового секса» и «Награда фанатов: Самая эпическая задница»). В 2019 году номинирована на премию AVN Awards («Лучшая сцена анального секса»).

Сотрудничает со студиями, как Evil Angel, Reality Kings, Devil’s Film и другими.

По состоянию на август 2019 года снялась в 77 порнофильмах.

Личная жизнь 
Является бисексуалкой.

Любит онлайн-игры (Halo, The Sims и другие).

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами